Walter Byron ist der Name folgender Personen:

* Walter Byron (Eishockeyspieler) (1894–1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Walter Byron (Schauspieler) (1899–1972), amerikanischer Schauspieler